Борудже́н () — одна из 6 областей (шахрестанов) иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария. Административный центр — город Боруджен.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Больдаджи (بخش بلداجی)
 Гендоман (بخش گندمان)
Население области на 2006 год составляло 113 795 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Чехармехаля и Бахтиарии